es un videojuego de acción-aventura de Konami publicado para PlayStation el 29 de marzo de 2001, solo en Japón.

Véase también 
 Ganbare Goemon

Referencias

Enlaces externos 
 Ganbare Goemon: Ōedo Daikaiten en un reportaje sobre la serie Ganbare Goemon en Hardcore Gaming 101 (en inglés)

Videojuegos para PlayStation
Videojuegos de acción-aventura
Videojuegos de 2001
Videojuegos de Konami
Videojuegos de Now Production
Ganbare Goemon
Videojuegos de Ganbare Goemon
Videojuegos exclusivos de Japón